Космо-мартышки () — канадский мультсериал, который вышел в январе 2013 года в Канаде в 10 декабря 2012 года. Мультсериал имеет сюжет о двух мартышках.

Персонажи 
 Гус — старший брат Уолли, можно сказать, просто Большой Брат! Он делает все возможное, чтобы казаться героем. Одна проблема: как только он начинает руководствоваться своими обезьяньими инстинктами, все планы по спасению мира летят в тартарары. Ну, знаете ли — тут попробуй не свихнуться, если ты капитан космического корабля! Сидеть за штурвалом такого агрегата — это вам не жевать банан в зоопарке! Благо, Гус — очень ответственная мартышка. Ну… чаще всего ответственная. Показывал пятую точку без трусов
 Уолли — Для такого чесоточного рассадника блох, коим является Уолли, эта мартышка очень и очень мила, не правда ли? Когда приходит время спасать мир, он быстро концентрируется и собирает всю свою обезьянью волю в кулак, чтобы оторваться от любимой игровой приставки. Конечно, он не герой, но это не мешает ему быть настоящим профессионалом и хорошим другом, готовым всегда прийти на помощь.
 Ей-Окей 1 — Этот полезный мини-робот — главная научная надежда Гуса и Уолли. В трудных ситуациях, когда требуется предпринять срочное интеллектуальное решение, Ей-Окей просто незаменим. Когда робот отрывается от работы, он становится настоящим душкой, заставляющим распадаться на части милых холодильных установок, измельчительниц и торговых машин. В одной из серий выясняется, что его отец разрушитель планет.
 Доктор Чимпски — Начальственный астрофизик Чимпски — большой болтун. Он ответственен за разработку сверхважных миссий для отряда космо-мартышек, — таких как «Принесите мне побольше льда, а то что-то напиток слишком теплый». Доктор очень старается, чтобы мартышки не сидели без дела, хотя эти бешеные приматы не очень-то поддаются дрессировке.
 Чернилик — космический осьминог и художник, который общается посредством своих рисунков тушью. Является ли он членом команды космо-мартышек или просто их домашним питомцем, никто точно не знает. В любом случае, с ним очень весело и приятно общаться.
 Лорд Кожура — отрицательный персонаж, но мартышкам на это все равно. Гус и Уолли любят есть лорда несмотря ни на что.
 Мартызла — красивая мартышка-бандит с розовыми волосами. Гус и Уолли её обожают.

Эпизоды

1 сезон (2012—2014)

2 сезон (2014—2015) 
11 июня 2013 года мультсериал продлили на второй сезон. Содержит 13 эпизодов. В России не транслировался.

3 сезон 
15 октября 2014 года мультсериал продлили на третий сезон.

Ссылки 

Мультсериалы 2012 года
Мультсериалы Канады
Мультсериалы об обезьянах
Мультфильмы об обезьянах
Вымышленные обезьяны
Мультсериалы о говорящих животных
Nickelodeon